Mogyorós:
 Mogyorós település Romániában
 Mogyorós település a kárpátaljai huszti járásban
 Mogyorós település ugyancsak a huszti járásban, Alsóbisztra része
 Mogyorós pele 
 Mogyorós hólyagfa

 Egyéb
 Miszmogyorós (Tăuţii-Măgherăuş)
 Mokcsamogyorós (Krišovská Liesková)
 Tiszamogyorós
 Ungmogyorós (Liesková)

 Mogyorósbánya (régi nevén: Mogyorós)
 Mogyorósfalu (Leszkócz, Lieskovec)
 Mogyoróska
 Mogyorósd

 Vezetéknévként
 Mogyorós Sándor vagy Alexandru Moghioroş (1911–1969) magyar munkásmozgalmi aktivista

Kapcsolódó lapok 
 Magyaros (egyértelműsítő lap) (Magyorós)
 Mogyoród (egyértelműsítő lap)